Ilaiyaraaja (cuyo nombre verdadero es Gnanadesikan, nacido el 2 de junio de 1943 en Pannaipuram, localidad en el estado de Tamil Nadu) es un compositor de cine, cantante y letrista indio, uno de los más reconocidos dentro de la industria del cine tamil. Es considerado como uno de los compositores más destacados de la música india. Ilaiyaraaja también es instrumentista, director y compositor. Hasta la fecha, ha compuesto más de 4500 canciones para bandas sonoras de películas en más de 950 producciones indias en distintos idiomas. Su carrera abarca más de 30 años, en particular es uno de los más aclamado por su puntuación de fondo para componer canciones de películas en su natal India. Sus composiciones han sido catalogadas como propuestas muy importantes alcanzando el éxito de muchas producciones cinematográficas. Actualmente sigue siendo uno de los compositores más populares de la historia dentro de la industria del cine indio del sur.

Discografía

Álbumes de música instrumental para películas

Discografía parcial

Tamil

Telugu

Malayalam

Hindi

Marathi

Kannada

Discografía como compositor

Referencias

Enlaces externos 
 

Personas de Tamil Nadu
Compositores de bandas sonoras de India
Cantantes masculinos de India
Cantantes de playback de India
Cantautores de India
Premio Padma Bhushan
Premio Académico Sangeet Natak
Ganadores del premio Filmfare
National Film Awards
Premio Padma Vibhushan